est le premier album du groupe de metal symphonique autrichien Edenbridge, sorti en 2000.

Liste des chansons

Album d'Edenbridge
Premier album musical sorti en 2000